Ennia Thrasylla,  também conhecida como Ennia Naeva ou Ennia Naevia,   Ennia, esposa de Macro,  Ennia  e Eunia (cerca de 15  - 38,  Ennia em Grego     , Ennia Thrasylla para Grego     ) era uma nobre romana que viveu no século I no Império Romano.

Histórico familiar   

. 

Ennia era de ascendência latina, grega, armênia e mediana . Ela era filha e filho conhecido de Lucius Ennius de sua esposa sem nome   e talvez tivesse um irmão chamado Lucius Ennius, pai de Lucius Ennius Ferox, um soldado romano que serviu durante o reinado do imperador romano Vespasiano  de 69 a 79. 

Seu pai, Lucius Ennius, era um latino romano Eques,   que originalmente poderia ter vindo da província romana de Creta et Cyrenaica, pois era contemporâneo do reinado do imperador romano Tibério, que governou de 14 a 37 . Lucius Ennius era parente de Quintus Ennius, um poeta que viveu durante a República Romana e Manius Ennius, um soldado romano, que serviu com Germanicus em 14 no rio Reno  

A esposa sem nome de Ennius, que era mãe de Ennia, era uma nobre romana de Alexandria, na província romana do Egito, descendente de gregos, armênios e medianos. Ela era a filha e o filho mais velho, nascido de Thrasyllus de Mendes e sua esposa, Aka II de Commagene .   Thrasyllus era um gramático egípcio grego, comentarista literário que serviu como astrólogo e tornou-se amigo pessoal do imperador romano Tibério,  enquanto Aka II era uma princesa de ascendência armênia, grega e mediana do Reino de Commagene .  Seu tio materno era Tibério Cláudio Balbilus,  portanto, era primo paterno de Claudia Capitolina, que mais tarde se casaria com o Reino de Commagene . 

Como Ennia por nascimento, seu nomen é Ennius, enquanto seu Cognomen Thrasylla é o nome feminino do antigo nome grego Thrasyllus .  Ela herdou o cognome, Thrasylla de seu avô materno, como, evidentemente, ela é uma neta de Trasilo.  Pouco se sabe sobre o início da vida e a vida anterior ao casamento.

Casamento e conexões imperiais   

Em 31, Ennia se casou com o prefeito romano dos vigiles, Quintus Naevius Cordus Sutorius Macro,  também conhecido como Naevius Sutorius Macro ou simplesmente Macro.  Após a queda e a morte do prefeito pretoriano Lucius Aelius Sejanus em Roma em 31, Macro foi nomeado por Tibério para substituir Sejanus.  Macro agora sendo o principal prefeito pretoriano da Guarda Pretoriana em Roma, tornou-se muito ambicioso  em seu papel. Através de sua posição, Ennia e Macro começaram a ter uma influência considerável. 

Como o marido de Ennia, sendo prefeito, exercia uma influência considerável, isso levou Ennia e Macro a fazer amizade e a favorecer o sobrinho-sobrinho e herdeiro de Tibério, Calígula . Em 34, Calígula perdeu sua primeira esposa, Junia Claudilla, durante o parto,  e em algum momento depois disso, ele começou um relacionamento com Ennia. As circunstâncias precisas do caso de Ennia e Calígula são obscuras.  O caso de Ennia com Calígula ocorreu na ilha de Capri, onde seu avô presidia  com Tibério.  Calígula desenvolveu uma estreita relação sexual com Ennia  na qual ela se tornou uma das amantes de Calígula. 

Suetônio afirma que Calígula seduziu Ennia; no entanto, Tácito afirma que Macro induziu Ennia a fingir amar Calígula. Ennia e Macro trabalharam juntos como uma equipe para garantir sua posição futura  e as fontes variam quanto ao papel de Macro e à possível aprovação de Ennia ter um caso com Calígula para garantir que Macro permanecesse a favor dele.  

Após o caso de Ennia e Calígula em Capri em 34, ele jurou se casar com Ennia se se tornasse Imperador, prestando juramento por escrito. Calígula pode ter feito isso, para garantir o apoio de Macro e expandir a esfera de influência para Macro e Ennia.  A interação de Calígula entre Ennia e Macro o beneficiou imensamente, ajudando-o a suceder Tibério como imperador romano, quando este morreu no início de 37. 

Calígula governou como imperador romano de 37 a 41. Ennia e Macro provaram ser muito instrumentais nos primeiros dias do reinado de Calígula.  Por seu apoio a Calígula, Macro foi nomeado por Calígula como prefeito do Egito .  Em 38 anos, quando Ennia, Macro e seus filhos estavam deixando o continente italiano para ir ao Egito para Macro servir sua prefeitura, eles caíram em desgraça com Calígula.  Antes da partida, eles receberam uma ordem imperial para se matar.   Macro conseguiu gastar dinheiro suficiente para fornecer um anfiteatro para sua cidade natal, Alba Fucens .

Na cultura popular 

 1968 - Wanda Ventham na série de TV britânica The Caesars . 
 1979 - Adriana Asti no filme teatral Caligula .

Referências

Fontes 

 Tácito, Os Anais da Roma Imperial 
 P. Robinson Coleman-Norton e F. Card Bourne, Estatutos Romanos Antigos, The Lawbook Exchange Limited, 1961 
 B. Levick, Tibério: O Político, Routledge, 1999 
 AA Barrett, Calígula: A Corrupção do Poder (Google eBook), Routledge, 2002 
 M. Zimmerman, G. Schmeling, H. Hofmann, S. Harrison e C. Panayotakis (eds. ), Narrativa Antiga, Barkhuis, 2002 
 R. Beck, Beck on Mithraism: Trabalhos Coletados com Novos Ensaios, Ashgate Publishing Limited, 2004 
 JH Holden, A History of Horoscopic Astrology, Federação Americana de Astrologia, 2006 
 GW Adams, o imperador romano: Gaius 'Caligula' e suas aspirações helenísticas, Universal-Publishers, 2007 
 M. Lightman e B. Lightman, de A a Z de mulheres gregas e romanas antigas, Infobase Publishing, 2008 
 M. Bunson, Enciclopédia do Império Romano, Infobase Publishing, 2009 
 Genealogia da filha de Tibério Cláudio Thrasyllus e Aka II de Commagene na rootsweb 
 Genealogia real de Aka II de Commagene em rootsweb 
Naevii
Romanos antigos que cometeram suicídio
Mortos em 38
Nascidos em 15